21. sezon Deutsche Eishockey Liga rozegrany na przełomie 2014 i 2015 roku jako 57. sezon rozgrywek o mistrzostwo Niemiec w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna ERC Ingolstadt, która w finale poprzedniej edycji pokonała Kölner Haie 4:3.

Sezon zasadniczy 
W sezonie zasadniczym wystąpiło 14 zespołów, które rozegrały 52 kolejki spotkań. Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której walczyły o mistrzostwo Niemiec. Drużyny z miejsc 7-10 rywalizowały w rundzie kwalifikacyjnej do play-off w systemem Best-of-Three-Serien. Dwie najlepsze drużyny dołączą do sześciu najlepszych drużyn sezonu zasadniczego i razem z nimi przystąpią do ćwierćfinałów. Najsłabsze cztery zespoły zakończą rywalizację po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego.

Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymywała 3 punkty. W przypadku remisu była rozegrana pięciominutowa dogrywka, w której wystąpiło po czterech hokeistów. Zwycięzca otrzymywał 2 punkty, a pokonany 1 punkt.
 Tabela

Legenda:
       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,       = drużyny zapewniające sobie awans do baraży playoff,       = drużyny kończące sezon

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 Grizzly Adams Wolfsburg – Krefeld Pinguine 3:2 (4:3, 0:2, 3:2) 
 Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin 2:1 (6:2, 3:6, 2:1)

Bibliografia 
 

Deutsche Eishockey Liga
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Niemczech
2015 w Niemczech